Bienenwolf steht für:

 Bienenwolf (Wespe), ein Hautflügler
 ein Käfer, siehe Gemeiner Bienenkäfer
 gelegentlich verwendeter Trivialname für Bienenameisen
 eine mögliche Übersetzung des altenglischen Namens Beowulf

Siehe auch: